Kreker ist der Familienname folgender Personen: 

 Erwin Kreker (1907–1966), deutscher Drehbuchautor, Filmregisseur und Produktionsleiter. 
 Ernst Kreker (1875–nach 1933), deutscher Politiker der Partei Zentrum 

Siehe auch:
 Cracker
 Kracker
 Kräcker